

Комишка — присілок, Ішимський район, Тюменська область
 Комишка — село, Новосергієвський район, Оренбурзька область